Turma da Mônica Jovem: O Filme é um futuro filme brasileiro baseado na série de HQs, Turma da Mônica Jovem de Maurício de Sousa. O filme é dirigido por Christiano Metri e produzido pela Bossa Nova Group, com parceria com a Oca Animation e Bossa Nova Films. O filme foi anunciado oficialmente durante a  CCXP de 2016. O elenco é composto, no momento, por Amanda Torre, Carolina Amaral e Lucas Leto, o longa ainda não tem todos os atores confirmados. As filmagens e os testes de elenco têm previsão de início em 2019, tendo previsão de chegar as telas dos cinemas de todo o Brasil ainda no mesmo ano.

O filme pode ser considerado a sequência (no sentido cronológico) de Turma da Mônica: Laços, que foi lançado em 27 de junho de 2019, pois este apresentou os personagens de Maurício de Sousa na infância, enquanto Turma da Mônica Jovem: O Filme os apresentará na adolescência.

Enredo 
A Turma se envolve em um mistério assustador que pode afetar o destino de todos os jovens. Nessa aventura, totalmente high-tech, Mônica, Cebola, Cascão, Magali e companhia, terão que pôr sua união em xeque para enfrentar uma poderosa corporação.

Elenco

Produção

Desenvolvimento 
A pré-produção de um longa-metragem live-action da Turma da Mônica Jovem foi oficializada em setembro de 2016. Com direção de Christiano Metri e lançamento inicialmente previsto para o primeiro semestre de 2019, o filme é coproduzido pela Bossa Nova Group, que já planeja uma trilogia com os personagens.

Na Comic Con Experience de 2016, foram reveladas as primeiras novidades sobre a produção: Parte do elenco principal do filme será escolhida através de audições públicas, com inscrições via internet, de atores adolescentes, na mesma faixa etária dos personagens originais. Foi revelado também um personagem inédito, "Nik, o Geek" , que foi introduzido na centésima edição da revista e se tornaria figura frequente nos quadrinhos, como preparação para o filme.

Escolha do elenco 
Durante a CCXP de 2016, foi anunciado que o casting do filme será formado por jovens comuns, sem utilizar atores conhecidos. Para isso, foi aberto um site onde é possível se inscrever para participar do longa. Alguns dos requisitos para os atores são: ter até 17 anos, morar no estado de São Paulo, ter experiência com atuação e conhecimentos em instrumentos ou games que são considerados um diferencial.

A primeira atriz apresentada ao público foi Amanda Torre, que foi escolhida para interpretar a personagem Ramona. Durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a segunda personagem foi apresentada. Trata-se de "Denise" interpretada por Carol Amaral. O terceiro personagem a ser lançado foi "Nik, o Geek", apresentado na CCXP de 2017, e interpretado pelo ator baiano Lucas Leto.

A seleção de elenco para o live-action começará em 2020.

Lançamento 
Em setembro de 2017, foi anunciado uma mudança no cronograma de Turma da Mônica Jovem. Antes previsto para o fim de 2018, o lançamento do filme foi adiado para o início de 2019, pois ainda está em processo de escalação do elenco. 

Em 2019 foi dito que o filme será lançado após as continuações de Turma da Mônica: Laços

Divulgação 
O Live-action da Turma da Mônica Jovem foi anunciado em Setembro de 2016 com diretor, e uma atriz escolhida para fazer o filme. Na divulgação da adaptação em Live-action da Turma da Mônica Jovem durante a CCXP de 2016, o diretor do filme Christiano Metri, além de anunciar o longa e abrir a seleção de elenco, revelou que alguns personagens do filme terão um canal no Youtube, podendo interagir com o publico. O primeiro personagem a ser apresentado na feira foi a "Ramona" interpretada pela Amanda Torre. A produção oficial do filme divulgou um teaser com Ramona, que é uma jovem bruxa e youtuber que usa seu canal para falar de magia, astrologia e seus amigos da rua do Limoeiro, como Mônica e Cebola.
 Além de Ramona, outros personagens terão futuramente canais no Youtube.

Turma da Mônica Jovem
Filmografia da Turma da Mônica
Mídia da Turma da Mônica